Лыкшино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лыкшино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Лыкшино — деревня в Ржевском районе Тверской области.